Maltesische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft werden seit 1953 ausgetragen.

Die Titelträger

Referenzen 
http://www.badmintoneurope.com/file_download.aspx?id=4460
http://www.badmintonmalta.org/

Mannschaft
Liste (Badminton)